Рика́рдо Пене́лья Ари́ас (; род. 25 февраля 1957, Катарроха, Испания) — испанский футболист, центральный защитник.

Клубная карьера 
Рикардо Ариас — воспитанник футбольной школы «Валенсии». За главную команду клуба он дебютировал в сезоне 1976/77, в возрасте 19 лет (причём первоначально Рикардо играл на позиции опорного хавбека). Уже в следующем сезоне Ариас закрепился в основном составе, составляя пару центральных защитников с другим молодым футболистом — Мигелем Тендильо.

Ариас попал в основу «Валенсии» в момент очередного подъёма клуба — во второй половине 1970-х его цвета защищали знаменитый аргентинский нападающий, чемпион мира Марио Кемпес, Райнер Бонхоф, Дарио Фельман, Мануэль Ботубот. В 1979 году «Валенсия» под руководством Альфредо ди Стефано выиграла Кубок Испании, а в следующем году — Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. Большой вклад в эти победы внесла защитная линия «летучих мышей», где выделялись Ариас и Тендильо.

Ариас выступал за «Валенсию» в течение 16 лет, пережив со своей командой и вылет в Сегунду (1986), и возвращение в Примеру (1987). В 1992 году Ариас перешёл в «Кастельон»; отыграв там сезон 1992/93, он завершил профессиональную карьеру футболиста.

Выступления за сборную Испании 
Рикардо Ариас сыграл один матч за национальную сборную Испании — 26 сентября 1979 года против сборной Португалии.

Титулы 
 «Валенсия»
 Обладатель Кубка Испании: 1978/79
 Обладатель Кубка кубков: 1979/80
 Обладатель Суперкубка Европы: 1980
Итого: 3 трофея

Статистика выступлений

Факты 
 Ариас забил решающий пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых в финале Кубка Кубков против «Арсенала», которая закончилась со счётом 5:4 в пользу «Валенсии».
 Ариас занимает второе место среди всех футболистов «Валенсии» по числу матчей, сыгранных в Примере (377), и второе место по числу матчей вообще (521).
 По итогам голосования, проведённого среди болельщиков «Валенсии», Рикардо Ариас был признан лучшим центральным защитником в истории клуба (вместе с Роберто Айялой).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Валенсии»

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Валенсия Месталья»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Кастельон»